Holle (Hildesheim), een gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen
Holle (geslacht), een van oorsprong Duits geslacht dat bestuurders en militairen voortbracht
Vrouw Holle, een figuur uit volksverhalen uit Midden-Europa